Powiat Ōsumi – dawny powiat w prefekturze Kagoshima
 Powiat Ōsumi – dawny powiat w prefekturze Kanagawa